Ernest d'Habsburg "el de Ferro" (alemany, Ernst der Eiserne; 1377 - 10 de juny de 1424) va ser duc d'Àustria Interior (Estíria, Caríntia i Carniola) des de 1411 fins a la seva mort. Era membre de la casa d'Habsburg, de la línia Leopoldina i fou el cap de la família de 1411 a 1424.

Biografia 
Ernest va néixer a Bruck an der Mur, a Estíria, sent el tercer fill de Leopold III d'Àustria Després de la mort del seu pare en el camp de batalla de Sempach el 1386, es va posar sota la tutela d'Albert III. El 1401 va acompanyar al rei alemany  Robert en la seva campanya a Itàlia. A la mort del seu germà gran Guillem d'Habsburg el 1406, els altres tres germans van estar d'acord sobre la partició futura del seu patrimoni (efectiva el 1411). En l'acord de partició de 1406, Ernest va rebre l'Àustria Interior (Estíria, Caríntia i Carniola), i juntament amb el seu germà gran Leopold IV (el cap de la línia Leopoldina), va tenir la tutela del jove Albert V d'Àustria, emperador del Sacre Imperi. El 1407, els conflictes entre Leopold i Ernest va donar lloc a una guerra civil que va durar fins al maig de 1409. Quan Leopold va morir sense un hereu mascle el 1411, Ernest es va convertir en el cap indiscutible de la família Leopoldina i va fer efectiu el repartiment. El 1414, es va convertir en l'últim duc en ser entronitzat d'acord amb el ritu tradicional de Caríntia, i des de llavors es va anomenar arxiduc. De fet fou el primer Habsburg a emprar de manera efectiva aquest títol, que havia estat inventat per Rodolf IV d'Àustria.

Va ser nomenat membre de l'Orde del Drac; més tard es va enemistar amb l'emperador Segimon de 1412 en endavant, quan el seu germà Frederic IV d'Habsburg (governant de Tirol i Àustria Anterior) va ser declarat fora de la llei per l'emperador el 1417; Ernest primer va intentar obtenir el control sobre els territoris de Frederic per a si mateix, però després va arribar a un acord amb ell i va defensar amb èxit Tirol en contra de les pretensions de l'emperador.

Ernest va morir a Bruck an der Mur, i va ser enterrat al monestir cistercenc de Rein. El seu sobrenom "el de Ferro" va començar a ser usat després de la seva mort.

Matrimoni i fills 
El 14 de gener de 1392, Ernest es va casar en primeres noces amb Margarida de Pomerània, filla del duc Bogusław V de Pomerània i d'Adelaida de Brunswick-Grubenhagen; no van tenir fills i Margarida va morir el 1407 o el 1410 segons dues necrològiques contradictòries.

El 25 de gener de 1412, Ernest es va casar en segones noces amb Cimburga de Mazòvia, que com Ernest estava plena de vitalitat, i amb la qual va tenir nou fills:
 Frederic V d'Àustria, III emperador (21 de setembre de 1415 - 19 d'agost de 1493)
 Margarida (1416/17 - 12 de febrer de 1486), casada el 3 de juny de 1431 amb Frederic II elector de Saxònia
 Albert VI (18 de desembre de 1418 - 2 de desembre de 1463)
 Alexandre (+ 1420)
 Rodolf (+ abans de 1424)
 Caterina d'Àustria (1420/1424 - 11 de setembre de 1493), casada el 15 de juliol de 1447 amb Carles I de Baden
 Leopold (+ abans de 1424)
 Anna (+ 11 de novembre de 1429)
 Ernest (+ 10 d'agost de 1432)

Frederic V d'Àustria, III emperador fou l'ancestre dels Habsburg d'Àustria, Catalunya-Arago i Castella.

Ancestres

Referències 
 Franz Krones: Ernst (Herzog von Österreich), a: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), Leipzig 1877.
 Alphons Lhotsky: Ernst Herzog von Österreich, a: Neue Deutsche Biographie (NDB), Berlín 1959.
 Constantí von Wurzbach: Habsburg, Ernst der Eiserne, a: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Viena 1860.

Dinastia dels Habsburg
Ducs d'Estíria
Ducs d'Àustria Interior
Ducs de Carniola
Ducs de Caríntia
Persones d'Estíria
Morts a Àustria